Busiwka (ukrainisch , russische Entsprechung ) ist eine geografische Bezeichnung in der Ukraine:

 Busiwka (Mahdalyniwka), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Mahdalyniwka
 Busiwka (Schaschkiw), Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Schaschkiw

 Busiwka (Fluss), linken Nebenfluss des Oril in der Oblast Dnipropetrowsk